YVQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Norman Wells (Territori del Nord-Ovest) (Canada)